Bąków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bąków, village du powiat d'Oleśnica 
 Bąków, village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Mazovie
 Bąków, village du powiat de Przysucha
 Bąków, village du powiat de Szydłowiec

dans la voïvodie d'Opole
 Bąków, village du powiat de Brzeg
 Bąków, village du powiat de Kluczbork

dans la voïvodie de Silésie
 Bąków, village du powiat de Cieszyn

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Bąków, village du powiat de Stalowa Wola